Schüttenhofen steht für:
 Sušice, Stadt in Westböhmen, Tschechien

Personen:
 Heinrich von Schüttenhofen, Bibelwissenschaftler des 13. Jahrhunderts